Алискеров () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Алискерова.
 Алискеров, Азиз Хаджиевич (1914—1956) — русский геолог, талантливый руководитель, внёсший значительный вклад в дело геологического изучения недр и промышленного освоения районов Крайнего Северо-Востока.
 Алискеров, Артур Имиржанович (род. 1989) — российский спортсмен, боец смешанного стиля выступающий в тяжелой весовой категории. 
 Алискеров, Икрам Сабирович (род. 1992) —  российский спортсмен, боец смешанного стиля (ММА), выступающий в средней весовой категории.